(né en 1957), photographe américain.
 India Menuez (née en 1993), actrice américaine.